Il singolare del Tennis Channel Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan-Michael Gambill ha battuto in finale Lleyton Hewitt 7-6 (7-2), 4-6, 6-4

Teste di serie

  Pete Sampras (secondo turno)
  Patrick Rafter (secondo turno)
  Andre Agassi (semifinali)
  Goran Ivanišević (quarti)

 Tommy Haas (primo turno) 
 Cédric Pioline (quarti) 
 Thomas Muster (primo turno) 
 Gustavo Kuerten (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1999
ATP Tour 1999